Dihydrofuran – nienasycony związek heterocykliczny będący mieszaniną dwóch izomerów:
 2,3-Dihydrofuranu
 2,5-Dihydrofuranu